En nombre de Luis Blasco puede referirse a las siguientes personas:

 Luis Blasco y Sancho (¿? - 1629) gentilhombre de boca de Alberto de Austria.
 Luis Blasco (1752-1829) fue compositor y maestro de capilla español.